Művészet
Kádár Kata, székely népballada
Kádár Kata (Gyulainé, édesanyám!), a népballada Kodály Zoltán feldolgozásában
Kádár Kata, Szőts István kisfilmje a népballada alapján, Kodály zenéjével (1944)
Kádár Kata, Bihari Sándor és Földi Janka balladisztikus daljátéka (1956)
Kádár Kata, Hajdú Mihály operája (1959)
Személyek
Kádár Kata
 Kádár Kata (1969) romániai magyar képzőművész
Kádár Katalin
 Kádár Katalin, Fótos Jánosné (1950) agrármérnök, genetikus szakmérnök
 Kádár Katalin (1951) grafikus, illusztrátor